

Seedning 

  Novak Đoković (segrare)
  Rafael Nadal (kvartsfinal) 
  Dominic Thiem (fjärde omgången)
  Daniil Medvedev (final)
  Stefanos Tsitsipas (semifinal)
  Alexander Zverev (kvartsfinal) 
  Andrej Rublev (kvartsfinal) 
  Diego Schwartzman (tredje omgången)
  Matteo Berrettini (fjärde omgången, walkover)
  Gaël Monfils (första omgången)
  Denis Shapovalov (tredje omgången)
  Roberto Bautista Agut (första omgången)
  David Goffin (första omgången)
  Milos Raonic (fjärde omgången)
  Pablo Carreño Busta (tredje omgången, uppgivet)
  Fabio Fognini (fjärde omgången)
  Stan Wawrinka (andra omgången)
  Grigor Dimitrov (kvartsfinal) 
  Karen Chatjanov (tredje omgången)
  Félix Auger-Aliassime (fjärde omgången)
  Alex de Minaur (tredje omgången)
  Borna Ćorić (andra omgången)
  Dušan Lajović (fjärde omgången)
  Casper Ruud (fjärde omgången, uppgivet)
  Benoît Paire (första omgången)
  Hubert Hurkacz (första omgången)
  Taylor Fritz (tredje omgången)
  Filip Krajinović (tredje omgången)
  Ugo Humbert (andra omgången)
  Dan Evans(första omgången)
  Lorenzo Sonego (andra omgången)
  Adrian Mannarino (tredje omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 
Program och resultat

Australiska öppna 2021